Иловский — русская и польская фамилия. Известные носители:

 Иловский, Владимир Семёнович (род. 1954) — учитель истории и обществознания; народный депутат России, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ (1990—1993).
 Иловский, Станислав (? — 1589) — польский учёный XVI века.